Sverresborg kan syfta på:
Sverresborg, Trondheim – ett område på Byåsen i sydvästra Trondheim, Norge
 Sverresborg – ett kulturhistoriskt friluftsmuseum i området Sverresborg i Trondheim, Norge, se Trøndelag Folkemuseum
Sverresborg (fästning) – en före detta befästning i Bergen, Norge, se Bergenhus